Шумихин, Василий Игнатьевич (…—1952) ‪ — Герой Советского Союза.
 Шумихин, Виктор Георгиевич (1936—1984) — библиограф, краевед.
 Шумихин (река) — река в Мезенском районе Архангельской области, приток реки Пёза